est un EP du groupe de mathcore Protest the Hero.

Liste des titres 
 Red Stars over the Battle of the Cowshed – 2:51
 An Apathetic New World – 3:07
 "These Colours Don't Run – 3:13
 Soft Targets Dig Softer Graves – 4:29 – '
 Fear and Loathing in Leramie – 3:28
 Led Astray – 4:33
 I Am Dmitri Karamazov and the World is My Father – 3:35

Liens externes 
 

EP sorti en 2003
Album de Protest the Hero